Kobilke bezeichnet:

 Emma Kobilke, Autorenpseudonym von Patrick Hofmann (* 1971), deutscher Schriftsteller
 Johannes Kobilke (* 1973), deutscher Filmkomponist